

Patronyme 
 Miyuki, un prénom japonais

Divers 
 Miyuki, un destroyer de classe Fubuki en service dans la Marine impériale japonaise entre 1929 et 1934 ;
 Miyuki, un manga comique et romantique écrit par Mitsuru Adachi et sorti initialement au début des années 1980.